Alexei Jurjewitsch Jegorow () ist der Name folgender Personen:
* Alexei Jurjewitsch Jegorow (Eishockeyspieler) (1975–2002), russischer Eishockeyspieler
 Alexei Jurjewitsch Jegorow (Boxer) (* 1991), russischer Boxer